Try () може значити:

 TRY — код ISO 4217 для турецької ліри.

У музиці 
 Try čarapachi — альбом гурту «N.R.M.».
 Try Honesty EP — міні-альбом гурту «Billy Talent».
 Try Honesty / Living in the Shadows — міні-альбом гурту «Billy Talent».
 Try! — перший концертний альбом Джона Меєра Тріо.
 «Try» — пісня Неллі Фуртаду.
 «Try» — пісня Майкла Пенна.
 «Try» — пісня гурту «Blue Rodeo».
 «Try, Try, Try» — пісня гурту «The Smashing Pumpkins».